Служебная улица — название нескольких улиц на территории бывшего СССР.

 Служебная улица — название улицы Василия Степанченко в городе Киеве в 1953—2007 гг.
 Служебная улица — улица в городе Хабаровске.